Mestore – personaggio della mitologia greca, figlio illegittimo di Priamo fu ucciso da Achille sul Monte Ida
 Mestore – personaggio della mitologia greca, uno dei dieci figli che Poseidone ha avuto da Clito
 Mestore – personaggio della mitologia greca, uno dei figli di Perseo e Andromeda
 Mestore – personaggio della mitologia greca, uno dei figli di Pterelao